12 steht für:
 das Jahr 12
 das Jahr 12 v. Chr.
 12 (Album), Album von Herbert Grönemeyer
 12 (AnnenMayKantereit-Album), Album von AnnenMayKantereit
 12 (Film), russischer Film von 2008, Remake von Die 12 Geschworenen

Zwölf steht für:
 Zwölf, eine natürliche Zahl
 Zwölf, amerikanischer Roman von Nich McDonell, siehe Nick McDonell #Zwölf
 Zwölf (Zeitschrift), Deutschschweizer Fußballzeitschrift

Siehe auch:
 Die Zwölf
 Die Zwölfte
 Twelve
 XII
 Zwölfte
 Zwölfter